Ryan Bailey (1975) olimpiai ezüstérmes amerikai vízilabdázó
 Ryan Bailey (1989) olimpiai ezüstérmes amerikai rövidtávfutó